Beverara, località di Acquanegra sul Chiese
 Beverara, località di Bologna